

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Apollōn Limassol: 2015-2016
AEL Limassol: 2018-2019

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale cipriota